Il singolare del torneo di tennis Bancolombia Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcos Daniel che ha battuto in finale Iván Navarro 6-3, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 Martín Vassallo Argüello (semifinali)
 Olivier Patience (primo turno)
 Marcos Daniel (Campione)
 Robert Kendrick (quarti di finale)

 Diego Hartfield (quarti di finale)
 Nicolas Devilder (primo turno)
 Iván Navarro (finale)
 Eduardo Schwank (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bancolombia Open 2008